Brunert ist der Familienname folgender Personen:

 Maria-Elisabeth Brunert (* 1956), deutsche Historikerin
 Monika Brunert-Jetter (1955–2017), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch:
 Bruner
 Brunnert